Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum
 el nombre común de la planta Vicia lutea